Личное первенство СССР (31-е) разыгрывалось на IV Спартакиаде профсоюзов в Свердловске с 8 по 12 марта 1959 года. Соревнования проводились по пяти дисциплинам — гонки на 15, 30 и 50 км (мужчины), гонки на 5 и 10 км (женщины).

Эстафеты мужчин и женщин проводились в Бакуриани 7 февраля 1959 года.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Примечания

Литература 
 Лыжные гонки: Справочник/ Сост. Г. П. Марков — М.: Физкультура и спорт, 1984
Газета «Советский спорт» 10 февраля 1959 года № 34

1959 год в лыжном спорте
Чемпионаты СССР по лыжным гонкам
Лыжи
Март 1959 года
1959 год в Свердловской области